Venetiaanse School (muziekgeschiedenis), een historische stroming in de klassieke muziek
 Venetiaanse School (beeldende kunst), een historische stroming in de beeldende kunst